

Єршовка — село, Узункольський район, Костанайська область

Єршовка — село, Камбарський район, Удмуртія
 Єршовка — присілок, Притобольний район, Курганська область
 Єршовка — річка в Удмуртії та Кіровській області, права притока Омутної